Politiek:
 het Franse woord voor Republiek
 de Vijfde Franse Republiek
Geografie:
 Place de la République, een plein in Parijs
 République (metrostation), een metrostation onder dat plein
 Rue de la République, de belangrijkste winkelstraat van Lyon
 République - Villeurbanne (metrostation), een metrostation in Villeurbanne, een voorstad van Lyon